Йо́жеф И́йяш (; , Бая, Австро-Венгрия — , Калоча, Венгрия) — католический прелат, архиепископ Калочи с 10 января 1969 года по 5 июня 1987 год.

Биография 
14 июня 1925 года Йожеф Ийяш был рукоположён в священника.

15 сентября 1964 года Римский папа Павел VI назначил Йожефа Ийяша апостольским администратором архиепархии Калочи и титулярным епископом Тагараты. 28 октября 1964 года состоялось рукоположение Йожефа Ийяша в епископа, которое совершил архиепископ Калочи Эндре Хамваш в сослужении с епископом Сомбатхея Шандором Ковачем и титулярным епископом Зараи Винце Ковачем.

Участвовал в работе III и IV сессий Второго Ватиканского собора.

10 января 1969 года Римский папа Павел VI назначил Йожефа Ийяша архиепископом Калочи.

5 июня 1987 года Йожеф Ийяш подал в отставку. Скончался 29 апреля 1989 года.

Ссылки 
 Информация

Архиепископы Калочи
Участники Второго Ватиканского собора